Jupiter's Legacy puede hacer referencia a:

 Jupiter's Legacy, serie de cómics estadounidense de superhéroes.
 Jupiter's Legacy, serie de televisión basada en el cómic homónimo.